Schitomirski (, engl. auch Zhitomirskiy bzw. Jitomirsky, poln. Żytomirski) ist ein russischer Familienname mit Bezug auf die Stadt Schitomir, bezeichnend:

 Alexander Arnoldowitsch Schitomirski (1907–1993), sowjetischer Grafiker
 Alexander Matwejewitsch Schitomirski, Professor für Musik am Leningrader Konservatorium in den 1920er Jahren, vgl. Andria Balantschiwadse
 Daniel Wladimirowitsch Schitomirski (1906–1992), russischer Musikwissenschaftler, Schostakowitsch-Forscher 
 Henio Zytomirski (1933–1942), polnisch-jüdisches KZ-Opfer, Facebook-Avatar
 Ilya Zhitomirskiy (1989–2011), US-amerikanischer Softwareentwickler sowjetischer Abstammung
 Jakow Schitomirski, ukrainischer Mathematiker, Ehemann der Walentina Borok 
 Konstantin Grigorjewitsch Schitomirski (1863–1918), russischer Philologe, Journalist und Pädagoge
 Onufri Konstantinowitsch Schitomirski, russischer Wissenschaftler, Doktorvater von Nina Arkadjewna Rosenson
 Svetlana Jitomirskaya (* 1966), russisch-US-amerikanische Mathematikerin